

Cinema 
 Notte e dì (Night and Day) – film del 1946 diretto da Michael Curtiz
 Night and Day (Bam gua nat) – film del 2008 diretto da Hong Sang-soo

Letteratura 
 Notte e giorno (Night and Day) – romanzo di Virginia Woolf del 1919
 Night and Day – romanzo di Robert Brown Parker del 2009

Musica 
 Night and Day – brano musicale di Cole Porter del 1932
 Night and Day – album di Joe Jackson del 1982
 Night and Day – album di Willie Nelson del 1999

Teatro 
 Night and Day – commedia di Tom Stoppard del 1978